Merrill Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Merrill Avenue Historic District (Montana), ID-Nr. 87002508
 Merrill Avenue Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 93000028